Ondruschka bezeichnet

 die Ortschaft Ondrušky in Tschechien
 Florian Ondruschka (* 1987), deutscher Eishockeyspieler